Лас Ескинас има више значења:

 Лас Ескинас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Ескинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику